Boiu se poate referi la:

Boiu, Bihor
Boiu, Hunedoara
Boiu, Mureș
Boiu Mare, Maramureș, reședința comunei cu același nume
Boiu de Jos, Hunedoara
Boiu de Sus, Hunedoara

Vezi și 
 Boița
 Boian